Fitzgerald hace referencia a varios artículos:

Personas
 Ella Fitzgerald, cantante estadounidense.
 F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense.
 Garret FitzGerald, político irlandés.
 John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los EE. UU.
 Larry Fitzgerald, jugador profesional estadounidense de fútbol americano.
 Peter Fitzgerald, senador de Illinois, EE. UU.
 Carlos Fermín Fitzcarrald, cauchero peruano.
 Ryan Fitzgerald Murphy, nadador estadounidense.

Además
 Dinastía hiberno-normanda que se asentó en Irlanda a principios del siglo XVII.
Fitzgerald (Georgia), localidad en el estado de Georgia, EE. UU.